Населені пункти в Чехії:

 Кацержов (Плзень-північ)
 Кацержов (Соколов)